François Pithou (1543-1621), juriste et érudit français.
Pierre Pithou (1539-1596), avocat et érudit français.
Patronyme français